Horovce kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
Horovce (okres Michalovce)
Horovce (okres Púchov)